

Бендзин — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Бендзин — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства